

Невське — одне із найбільших озер Сахаліну
 ТЧ-5 «Невське» — електродепо Петербурзького метрополітену

Невське — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Невське — село, Луганська область, Сватівський район